DNI vasco es un nombre dado a los siguientes documentos:
Tarjeta ONA, documento oficial emitido hasta 2012 por el Gobierno Vasco para trámites ante la administración.
Declaración de Nacionalidad Vasca (también conocida por las siglas EHNA, de Euskal Herriko Naziotasun Aitormena), documento emitido desde 2001 por la Asamblea de Municipios y Electos Municipales de Euskal Herria y objeto de controversia legal y política.

Además existe una canción del grupo Lendakaris Muertos con el nombre DNI vasco? Ez, eskerrik asko en su disco Vine, vi y me vendí publicado en 2008.